Wilke, og (varianterne) Wilcke, Willke, Willcke:

Wilke 

 Birthe Wilke (º  1936), en dansk sanger inde og skuespiller
 Kristof Wilke (º  1985, Radolfzell), en tysk roer som har specialiseret sig i otterbåd

Wilcke 

 , eller Wilcke (c.1620  1667, Jena), en tysk komponist af barok; bedstefar von Anna Magdalena Bach
 Johann Kaspar Wilcke (1660?1733)
 Anna Magdalena Bach, née Wilcke (Wilcken, Wilckens; Wülcken, Wülckens) (1701, Zeitz  1760, Leipzig), en tysk sopran, og Johann Sebastian Bachs anden hustru

Noter og henvisninger 

Germanske efternavne
Nedertyske efternavne
Nederlandske efternavne
Danske efternavne
Svenske efternavne